Солидарное — название населённых пунктов на Украине:

 Солидарное — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Солидарное — село в Сумском районе Сумской области.
 Солидарное — село в Каховском районе Херсонской области.